Arras, franciaországi város, Pas-de-Calais székhelye
Arras, albániai alközség Dibra megyében 
Arras, albániai falu Dibra megyében